Katsuragi può riferirsi a:

Geografia
Monte Izumi Katsuragi – monte sul confine tra le prefetture di Osaka e Wakayama 
Monte Minami Katsuragi – monte a oriente del monte Izumi Katsuragi e a sud del monte Iwawaki, tra le prefetture di Osaka e Wakayama 
Monte Naka Katsuragi – monte a sud del monte Kongō tra la prefettura di Osaka e quella di Nara
Monte Yamato Katsuragi – monte lungo la linea di confine tra le prefetture di Nara e Osaka
Monte Katsuragi – monte sulla penisola di Izu nella prefettura di Shizuoka
 Katsuragi – una città nella prefettura di Chiba in Giappone.
 Katsuragi – una città nella prefettura di Nara in Giappone.
 Katsuragi – una città nella prefettura di Wakayama in Giappone.

Navi
 Classe Katsuragi – una classe di corvette della Marina imperiale giapponese al termine del XIX secolo
 Katsuragi – la prima corvetta dell'omonima classe
 Katsuragi – portaerei della classe Unryu della Marina imperiale giapponese

Storia
 Principe Katsuragi – Uno dei nomi dell'imperatore Tenji prima della sua ascesa al trono del Giappone

Anime e manga
 Misato Katsuragi – un personaggio dell'anime Neon Genesis Evangelion che prende il nome dalla portaerei
 Colonnello Katsuragi – un personaggio dell'anime 07-Ghost.
 Yako Katsuragi – il protagonista di Nôgami Neuro Investigatore Demoniaco

Videogiochi
 Katsuragi – un personaggio del videogioco Senran Kagura.